Jadhav ist der Familienname folgender Personen:

 Khashaba Jadhav (1926–1984), indischer Freistilringer
 Sanjivani Jadhav (* 1996), indische Leichtathletin
 Shraddha Jadhav (* 1964), indische Politikerin (Shiv Sena)